Zhuchengtyrannus (que significa "tirano de Zhucheng") é um gênero de dinossauro terópode tiranossaurídeo conhecido por ter vivido durante o andar Campaniano do Cretáceo Superior da Província de Shandong, China. Pertence à subfamília tyrannosaurinae e contém uma única espécie, Zhuchengtyrannus magnus.

Descoberta
Zhuchengtyrannus foi descrito e nomeado pela primeira vez por David W. E. Hone, Kebai Wang, Corwin Sullivan, Xijin Zhao, Shuqing Chen, Dunjin Li, Shuan Ji, Qiang Ji e Xing Xu em 2011 e a espécie-tipo é Zhuchengtyrannus magnus. O nome genérico é derivado da palavra "Zhucheng", que se refere à localidade onde o espécime foi encontrado, e "tyrannus" em referência à sua posição filogenética como um tiranossaurídeo. O nome específico magnus, que significa "grande" em latim, refere-se ao tamanho relativamente grande de Zhuchengtyrannus.

Zhuchengtyrannus é conhecido exclusivamente a partir do holótipo ZCDM V0031, uma maxila direita quase completa e dentário esquerdo associado (maxilar inferior, ambos com dentes) alojados no Museu de Dinossauros de Zhucheng. Amostras do holótipo IVPP FV 1794, são realizados no Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados. O ZCDM V0031 foi coletado na Formação Xingezhuang do Grupo Wangshi na pedreira Zangjiazhuang, cidade de Zhucheng, datando do andar Campaniano, pelo menos 73,5 milhões de anos atrás. Um segundo dentário tiranossaurídeo (ZCDM V0030) e uma maxila (ZCDM V0032) também foram coletados na pedreira de Zangjiazhuang. Mesmo que eles não estivessem associados um ao outro, ambos os espécimes são diferentes de outros tiranossaurídeos, incluindo o Zhuchengtyrannus, o que implica a existência de pelo menos um tiranossaurídeo adicional da pedreira. Além do material tiranossaurídeo, espécimes de Sinoceratops, hadrossaurídeos (provavelmente Shantungosaurus) e anquilossauros foram recuperados dele. Zhuchengtyrannus foi encontrado em uma área que era uma planície de inundação no período Cretáceo e contém uma das maiores concentrações de ossos de dinossauros do mundo.

Descrição

Zhuchengtyrannus era um grande terópode carnívoro e o holótipo foi estimado entre 10-12 metros de comprimento e até 6 toneladas de peso. O holótipo dentário é ligeiramente menor do que o da maioria dos espécimes de Tyrannosaurus rex e ligeiramente maior do que a maioria do Tarbosaurus bataar, mas significativamente menor do que os ossos correspondentes de um dos maiores espécimes de Tyrannosaurus ("Sue"). Em 2016, Molina-Pérez e Larramendi estimaram o espécime (ZCDM V0030) em 9,6 metros de comprimento, 2,9 metros de altura nos quadris e 4 toneladas de peso.

Zhuchengtyrannus pode ser distinguido de todos os outros tiranossauros por uma única autapomorfia, a presença de uma plataforma horizontal na superfície lateral da base do processo ascendente da maxila e um entalhe arredondado na margem anterior da janela maxilar. Zhuchengtyrannus também possui uma margem ventral da fenestra antorbital que fica bem acima da margem ventral da fossa antorbital. Além disso, o comprimento total da fenestra maxilar é mais da metade da distância entre as margens anteriores da fossa antorbital e da fenestra. Ao contrário do Tarbosaurus contemporâneo, Zhuchengtyrannus carece de uma flange subcutânea na parte póstero-dorsal do ramo jugal da maxila e uma plataforma palatina ventralmente convexa que cobre as protuberâncias das raízes dos dentes posteriores em vista medial.

Classificação

É possível que vários dentes isolados de uma das pedreiras de dinossauros de Zhucheng, anteriormente chamada de Tyrannosaurus zhuchengensis, pertençam a esta ou a uma espécie aparentada. Os dentes do T. zhuchengensis são caracterizados por serrilhas que se estendem até a base da coroa do dente, uma característica não vista em nenhuma outra espécie de tiranossauro. Todos os dentes conhecidos de  Zhuchengtyrannus  estão muito mal preservados nesta área para comparar com T. zhuchengensis, mas outras descobertas podem esclarecer sua relação.

Uma análise filogenética publicada com a descrição do tiranossauro Lythronax na revista PLOS One por Loewen et al. 2013, recuperou Zhuchengtyrannus como o táxon irmão do Tarbosaurus. Também sugere que Zhuchengtyrannus e outros tiranossauros asiáticos atualmente conhecidos eram parte de uma radiação evolutiva descendo do mesmo caule norte-americano que mais tarde deu origem ao tiranossauro, recuperado como seu parente conhecido mais próximo. Abaixo estão os resultados obtidos em sua análise filogenética:

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Dinossauros da China
Espécies fósseis descritas em 2011